Philomaoria är ett släkte av spindeldjur. Philomaoria ingår i familjen tvåögonklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåögonklokrypare
Philomaoria